Plusieurs ligues de hockey sur glace portent le nom de  : 
 North American Hockey League, ligue junior qui existe depuis 1975
 North American Hockey League (1973-1977)